Gormiti
 Gormiti (serial animowany 2009)
 Gormiti (serial animowany 2012)
 Gormiti (serial animowany 2018)